Roxheim bezeichnet
 Roxheim, eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Rüdesheim im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz.
 den Ortsteil Roxheim der Gemeinde Bobenheim-Roxheim in Rheinland-Pfalz.